Врецьона Володимир Омелянович (1907—1967) — діяч ОУН, керівник Лікарської палати Львова член-засновник Українського Лікарського Товариства в США та Українського Інститу Америки. Брат Євгена Врецьони.
 Врецьона Григорій Захарович (1839—1901) — український педагог та освітній діяч, один з організаторів Товариства «Просвіта» у Львові.
 Врецьона Євген Омелянович (1905—1975) — провідний діяч УВО і ОУН. Керівник розвідувального відділу Штабу Карпатської Січі (1938—1939), комісар УНМ Львова (1941), виконувач обов'язків Голови Закордонного представництва УГВР (1948—1950). Брат Володимира Врецьони.
 Златокудр Іван (1930) — український поет та перекладач. Справжнє прізвище — Врецьона.